Juhász György (1954–2017) hungarológus, irodalomtörténész, egyetemi professzor
 Juhász György (1961–) színművész
 Juhász György (1961–) motorcsónak-versenyző
 Juhász György (1987–) labdarúgó